Nisís Prasoúdhi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisída Prasoúdi, ö, Epirus, Thesprotia, 
 Nisís Prasoúdhi (ö i Grekland), Grekiska fastlandet, 

Robotskapade Greklandförgreningar